12 nebo Dvanáct může být:
 12 (číslo) – celé číslo
 12 – rok
 Dvanáct (film) – ruský film z roku 2007
 Dvanáct (Alexandr Blok) – poema Alexandra Bloka z roku 1918
 Dvanáctka (album) – album kapely Alkehol z roku 2006
 Dvanáctka (Plaská pahorkatina) (475 m) – vrchol v Stříbrské pahorkatině, jihovýchodně od Hradišťan v okrese Plzeň-jih